Die Österreichische Eishockey-Bundesliga 2000/2001 wurde mit zehn Vereinen ausgetragen. Meister wurde zum 27. Mal in seiner Vereinsgeschichte der EC KAC, der sich im Finale gegen den Lokalrivalen EC VSV durchsetzte und damit den Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen konnte.

Teilnehmer 

Nachdem im Vorjahr nur vier Mannschaften an der Liga teilgenommen hatten, wurde in der Saison 2000/01 die Bundesliga mit der zweithöchsten Spielklasse, der Nationalliga zusammengelegt. Einzig das Team Telekom Austria, das gewissermaßen das Farmteam der beiden Kärntner Mannschaften EC KAC und EC VSV gebildet hatte, folgte dem nicht und wurde aufgelöst.

Diese Maßnahme war notwendig geworden, da der Vorjahresletzte VEU Feldkirch aus finanziellen Gründen freiwillig abgestiegen war und nun an der Oberliga teilnahm, die durch das Aussetzen der Nationalliga in dieser Saison die zweithöchste Spielklasse bildete. Auch der CE Wien (WEV) konnte nicht länger an der Bundesliga teilnehmen, womit ohne den Zusammenschluss der Ligen nur noch die beiden Mannschaften aus Kärnten übriggeblieben wären. Diese Tatsache hatte heftige Diskussionen über die Finanzierbarkeit der Bundesliga hervorgerufen, wo in den Jahren zuvor angetrieben von der VEU Feldkirch ein regelrechtes Wettrüsten stattgefunden hatte, wodurch das Teilnehmerfeld nach und nach immer mehr dezimiert worden war. Für die Zusammenlegung der beiden Ligen und die neue Saison waren neue Statuten wie beispielsweise eine überarbeitete Legionärsregelung erlassen worden, um eine derartige Entwicklung in Zukunft zu verhindern.

Das Teilnehmerfeld gestaltete sich schließlich wie folgt:

 EC KAC (Titelverteidiger, Trainer Lars Bergström)
 EC VSV (Trainer: Ron Kennedy)
 EC Graz 99ers (Nationalliga-Meister der Vorsaison, Trainer Mike Shea)
 EK Zell am See (Trainer: Timo Sutinen)
 EV Zeltweg (Trainer: Manfred Hinteregger)
 EHC Lustenau (Trainer: Jorma Siitarinen)
 KSV Eishockeyklub (Trainer: Günter Stockhammer)
 EHC Linz (Keckeis Helmut)
 DEK Klagenfurt (Trainer: Kurt Steinwender)
 HC Innsbruck (Aufsteiger aus der Oberliga, Trainer: Miroslav Berek)

Modus 
Die zehn Vereine spielten im Grunddurchgang jeweils vier Mal gegeneinander, wobei nach der ersten Saisonhälfte die Punkte halbiert wurden. Im Falle eines Unentschieden wurde eine 5-Minuten-Verlängerung (Sudden Victory Overtime) mit je vier Feldspielern gespielt. Endete diese torlos entschied ein Penaltyschießen. Der so ermittelte Gewinner erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen.

Anschließend wurde ein Play-off gespielt, wobei alle Begegnungen im best of five-Modus ausgetragen wurden, das Finale im best-of-seven Modus.

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Statistiken des Grunddurchgangs 
Topscorer

Torhüter

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Mit dem 5:0-Sieg im sechsten Spiel der Best-of-Seven-Serie verteidigte der EC KAC seine Meisterschaft und besiegelte bereits vorzeitig seinen 27. Meistertitel.

Meisterschaftsendstand 
  EC KAC
  EC VSV
  EHC Linz
 KSV Eishockeyklub
  HC Innsbruck
  EHC Lustenau
  EK Zell am See
  EC Graz 99ers
 EV Zeltweg
 DEK Klagenfurt

Kader des österreichischen Meisters

Weblinks 
 

2000
Bundesliga Osterreich